Христо Атанасов Далчев е български юрист и общественик от Македония.

Биография 
Далчев е роден в 1872 година в град Кукуш, който тогава е в Османската империя. Преподава турски език в Солунската българска мъжка гимназия. Завършва право в Цариградския университет. Като адвокат Далчев многократно защитава в османските съдилища активисти на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

След Младотурската революция в 1908 година е избран за депутат в Османския парламент от Сяр от Народната федеративна партия (българска секция). В парламента Христо Далчев защитава културно-образователните и икономически права на македонските и тракийските българи. През ноември 1909 година Далчев протестира през османския министър на вътрешните работи по повод настаняването на мюсюлмански бежанци от Босна в български области.

През 1910 – 1912 година Далчев се включва активно в дейността на обществено-културната организация Българска Матица. През април 1910 година, на Първия събор на Българска Матица Далчев е избран за председател на нейния управителен съвет, а на следващата година – за председател на нейния църковно-училищен отбор. През март 1911 година заедно с Тодор Павлов е представител на Екзархията в комисията, образувана от представители на различните патриаршии, която има за задача да защитава училищните привилегии на християнското население.

През май 1911 година Христо Далчев подкрепя инициативата за създаване на легална политическа партия на българите в Османската империя - проект, който пропада поради засилването на политическото напрежение и избухването на Балканската война.

След Междусъюзническата война Далчев емигрира в България и се установява в Дедеагач, а по-късно в София.

Женен е за прилепчанката Виктория Димшова с която имат синове поетът Атанас Далчев, скулптурът Любомир Далчев и архитектът Борис Далчев и дъщерите Надежда и Цветанка. 

Умира през 1949 г. в София.

Родословие

Външни препратки 
 "Такрир подаден от българските депутати: Далчев, Дорев, Павлов, Влахов и арм. Вахан Папасиян до Отоманския парламент", публикувано във в. „Вести“, брой 129(юли), Цариград, 1909 година в „Библиотека Струмски“
 „Реч на българския депутат Христо Далчев“, публикувано във в. „Вести“, брой 52, Цариград, 1909 г.
 „Мемоар на българските депутати против поведението на Младотурския режим към българското население“, публикувано във в. „Дебърски глас“ брой 10, София, 1910 година
 „Законопроектът за спорните църкви в парламента“, публикувано във в-к „Вести“, бр. 74 и 77, София, февруари – март 1910 г.

Бележки 

Български юристи от Македония
Членове на Народната федеративна партия (българска секция)
Български политици от Македония
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония
Дейци на Българската матица
Български общественици от Македония
Възпитаници на Истанбулския университет
Родени в Кукуш
Български имигранти от Македония в София
Христо